Осорино — название населённых пунктов в России:

 Осорино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Осорино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.